Por Padre Caldas pode estar à procura de:
José Antônio Caldas (1783 — ?), sacerdote católico, jornalista e republicano alagoano, participante da Revolução Farroupilha.
Domingos Caldas Barbosa (c.1739 - 1800), poeta e violeiro carioca, criador da modinha, membro da Nova Arcádia.

Desambiguação